Eredivisie är den högsta volleybollserien för damer i Nederländerna. Serien har spelats sedan 1947  och är organiserad av Nederlandse Volleybalbond (Nevobo).

Historik

Källor

Externa länkar
Volleybal.nl: Eredivisie